Die All England 1947 im Badminton fanden vom 3. bis zum 8. März 1947 in London statt. Folgend die Ergebnisse im Dameneinzel.

Ergebnisse

Weblinks 
All England Champions 1899-2007
sportskeeda.com

Badmintonwettbewerb in London
Badminton 1947
1947
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Frauenbadmintonwettbewerb